William Hayward Pickering, američki astronom
William Henry Pickering, američki astronom